Cet article est un complément de l’article sur le manga Yakitate!! Ja-pan. Il contient la liste des volumes du manga parus en volumes reliés.

Liste des volumes 

|}

Édition japonaise 
Shōgakukan

Édition française 
Delcourt

Yakitate!! Ja-pan